En la mitologia escandinava Ratatoskr (nòrdìc antic: Ratatǫskr signfica "dent perforadora" o "dent taladradora" ) és el nom de l'esquirol que corre pel tronc del freixe còsmic Yggdrasil, portant les paraules rancunioses i hostils que s'adrecen mútuament el drac Nidhogg i l'àguila (el nom de la qual es desconeix) que viu a la capçada de l'arbre.

En islandès modern, hom hi llegeix el mot com a Ratatoskur, encara que, si hom mira amb atenció el dibuix adjunt, del , podrà constatar que, el que realment hi diu, és Ratatøskur; Ratatöskur és la forma que s'hi ha emprat tradicionalment.

Ratatoskr està descrit a l'Edda poètica, compilada al  a partir de fonts tradicionals anteriors, i a l'Edda en prosa, escrita al  per Snorri Sturluson.

Referències 

Mitologia germànica